Loa puede estar haciendo referencia a:

 Loa, un tipo de obra de teatro del Siglo de Oro español.
 Loa, un río  de Chile.
 El Loa, una provincia de Chile ubicada en la Región de Antofagasta
 Loa, localidad del estado de Utah, Estados Unidos
 El Loa, aeropuerto ubicado en la ciudad de Calama, en Chile.
 Loa, un espíritu de la religión vudú.
 LOA, juego abstracto entre dos jugadores creado por Claude Soucie.
 Loa, vapor de Chile del Siglo XIX hundido en El Callao en 1880.
 Loa, fragata blindada de Perú del Siglo XIX hundida en El Callao en 1881.
 Loa loa, un nemátodo parásito del humano.
 Mauna Loa, un volcán hawaiano.